Минулого року турнір виграли Катерина Бондаренко та Шерон Фічман, але цьогоріч вони відмовились від участі.

Виграли Керолайн Долегайд та Аша Мухаммад, здолавши в фіналі пару Гетер Вотсон та Чжен Сайсай з рахунком 6–2, 6–3.

Сіяні пари

Турнірна сітка

Сітка

Посилання
Основна сітка 

Monterrey Open - Doubles
2021 Doubles